Kümmerli ist der Familienname folgender Personen:
 Adrian Kümmerli (1830–1894), Schweizer Porträtmaler  
 Rolf Kümmerli, Schweizer Mikrobiologe 

Siehe auch:
 Kümmerle
 Kümmerly+Frey